Вальгрегентино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лекко.

Население составляет 3014 человек, плотность населения составляет 502 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 23857. Телефонный код — 0341.

Покровителем коммуны почитается святой Георгий, празднование 23 апреля.

Города-побратимы 
  Сен-Реми-ан-Ролла, Франция

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта